K53 ou K.53 peut faire référence à :
 « An die Freude », lied pour soprano et clavecin (K.53) de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 53, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres